Аро́н Па́влович (Хо́нон-Аро́н Ха́цкелевич) Лу́рия (также Аарон Павлович, Лурье и Лурья, псевдонимы — А. Ли́дский, А. Смирный, Б. Мурин, Невидимка; 1867, Лида, Виленская губерния — 27 ноября 1920, Симферополь) — русский революционер (социал-демократ), писатель, журналист и поэт.

Биография 
Родился в семье Хацкеля Зельмановича Лурии (1842, Жагоры — ?) и Буни Вульфовны Сольц (1842—1874), родом из Лиды. Учился в Пинском реальном училище и Харьковском технологическом институте. 

На взгляды Лурии оказал влияние Д. И. Писарев, он участвовал в народнических и марксистских кружках. В 1898 году был арестован по делу марксистской группы «Рабочее знамя». Дважды подвергался арестам и был выслан в Минусинск. Печатался в «Восходе», «Южных ведомостях», «Народном вестнике», «Русских ведомостях». Автор публицистических произведений, сатирических и лирических стихов. Один из основателей социал-демократического «Рабочего Знамени».

С 1905 года жил в Симферополе, где работал ответственным редактором ежедневной газеты «Южные ведомости» — органa Таврической губернской земской управы. Состоял членом попечительского совета городской Еврейской библиотеки-читальни Симферополя при Хоральной синагоге по Салгирной улице, работавшей под эгидой правления Общества пособия бедным евреям (среди членов совета был также и его брат Лев Павлович Лурия).

Арестован 16 ноября 1920 года особым отделом ВЧК 6-ой армии, осуждён и расстрелян через 4 дня. Историк русской революции С. П. Мельгунов отмечает в книге «Красный террор в России (1918—1923)», что расстрелян большевиками Лурье был за участие в работе «Южных ведомостей».

Реабилитирован прокуратурой АРК 20 марта 1995 года.

Семья 
 Жена — Фрида Израилевна Берман (?—1919). Дочь — Генриетта Ароновна Хаевская (1901, Минусинск — 1980, Москва).
 Брат — Абрам Павлович (Хацкелевич) Лурье (Лурия, 1869—1924), меньшевик, дед писателя Юрия Трифонова.
 Двоюродный брат — советский государственный и партийный деятель Арон Александрович Сольц.

Примечания

Литература 
 Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. Т.4. М., 1960.
Архивное дело: ГААРК, ф. р-4808, оп. 1, д. 021354

Выпускники Пинского реального училища
Выпускники Харьковского практического технологического института (до 1917 года)
Журналисты по алфавиту
Публицисты по алфавиту
Журналисты Российской империи
Публицисты Российской империи
Редакторы Российской империи
Редакторы России
Родившиеся в 1867 году
Родившиеся в Виленской губернии
Родившиеся в Лиде
Умершие в Симферополе
Умершие в 1920 году
Умершие 27 ноября
Расстрелянные в Гражданскую войну в России
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1920 году
Социал-демократы России
Жертвы красного террора
Посмертно реабилитированные в Крыму